En informatique, le PCL5 représente le langage destiné aux imprimantes Printer Command Language version 5.
 En chimie, PCl5 est la formule du Pentachlorure de phosphore.